Лежнево — название населённых пунктов в России:

 Лежнево — посёлок городского типа в Ивановской области, административный центр Лежневского района.
 Лежнево — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Лежнево — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Лежнево — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Лежнево — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Лежнево — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Лежнево — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Лежнево — деревня в Старицком районе Тверской области.